Luisa Francesca di Borbone (1673-1743) – nobildonna francese, figlia di re Luigi XIV di Francia e la sua amante, Madame de Montespan
 Luisa Francesca di Borbone (1707-1743) – nobildonna francese, figlia di Luigi Augusto e da Luisa Benedetta di Borbone
 Francesca Maria di Borbone-Francia (1677-1749) – nobildonna francese, figlia illegittima di re Luigi XIV di Francia e di Madame di Montespan